Роз'їзд 21 — селище, Чиїлійський район, Кизилординська область, Казахстан
 Роз'їзд 21 — селище, Амурський район, Хабаровський край, Росія